Robackia är ett släkte av tvåvingar som beskrevs av Sæther 1977. Robackia ingår i familjen fjädermyggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Fjädermyggor
Robackia